Fuel (пісня)
 Fuel (відеогра)
 Fuel (журнал)